Slutspelet i Europamästerskapet i fotboll för damer 2009 inleddes den 3 september och var det andra och sista steget i EM efter gruppspelet. De två bästa lagen från varje grupp samt de två bästa grupptreorna (8 totalt) kvalificerade sig till kvartsfinaler. Slutspelet avslutades med finalen som spelades den 10 september 2009.

Kvalificerade lag

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Finland mot England

{{Resultat med trupp|id=FIN-ENG
|nr       = 19
|bild     = 
|datum    = 3 september 2009
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Annica Sjölund Linda Sällström 
|mål2     =  Eniola Aluko Fara Williams
|arena    = Veritas Stadion
|spelplats= Åbo
|publik   = 7247
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
}}

Nederländerna mot Frankrike

{{Resultat med trupp|id=NED-FRA
|nr       = 20
|bild     = 
|datum    = 3 september 2009
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 0 – 0
|efl      = ja
|mål1     = 
|mål2     = 
|straffresultat=5 – 4
|straffar1= Karin Stevens Manon Melis Annemieke Kiesel-Griffioen Sylvia Smit Daphne Koster Dyanne Bito Anouk Hoogendijk  
|straffar2=  Sandrine Soubeyrand Camille Abily Amandine Henry Eugénie Le Sommer Corine Franco Ophélie Meilleroux Candie Herbert
|arena    = Tammerfors stadion
|spelplats= Tammerfors
|publik   = 2766
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
}}

Tyskland mot Italien

{{Resultat med trupp|id=GER-ITA
|nr       = 21
|bild     = 
|datum    = 4 september 2009
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Inka Grings 
|mål2     =  Patrizia Panico
|arena    = Lahtis stadion
|spelplats= Lahtis
|publik   = 1866
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
}}

Sverige mot Norge

{{Resultat med trupp|id=SWE-NOR
|nr       = 22
|bild     = 
|datum    = 4 september 2009
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2
|mål1     = Victoria Sandell Svensson 
|mål2     =  Stina Segerström Anneli Giske Cecilie Pedersen
|arena    = Finnair Stadium
|spelplats= Helsingfors
|publik   = 1708
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
}}

Semifinaler

England mot Nederländerna

{{Resultat med trupp|id=ENG-NED
|nr       = 23
|bild     = 
|datum    = 6 september 2009
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 0 – 0
|efl      = ja
|mål1     = Kelly Smith Jill Scott 
|mål2     =  Marlous Pieëte
|arena    = Tammerfors stadion
|spelplats= Tammerfors
|publik   = 4621
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
}}

Tyskland mot Norge

{{Resultat med trupp|id=GER-NOR
|nr       = 24
|bild     = 
|datum    = 7 september 2009
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Simone Laudehr Célia Šašić  Fatmire Alushi 
|mål2     =  Isabell Lehn Herlovsen
|arena    = Finnair Stadium
|spelplats= Helsingfors
|publik   = 2765
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
}}

Final

Källor 
 Rsssf.com

Slutspel